Herborn est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Herborn, ville allemande de Hesse, dans l'arrondissement de Lahn-Dill ;
 Herborn, commune allemande de Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Birkenfeld ;
 Herborn, village luxembourgeois de la commune de Mompach.

Patronyme 

 Robert Herborn, ingénieur français.

Patronyme germanique